Харабет — фамилия.

Известные носители
 Харабет, Ефим Викторович (1929—2004) — советский и украинский художник-медальер.
 Харабет, Константин Васильевич (род. 1967) — российский адвокат.